Cañerla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ferula communis
 el nombre común de la planta Oenanthe crocata